Cerro Avispa bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro Avispa (Venezuela), in Venezuela

in Puerto Rico:
 Cerro Avispa (Adjuntas, Puerto Rico)	
 Cerro Avispa (Cayey, Puerto Rico)	
 Cerro Avispa (Morovis, Puerto Rico)	
 Cerro Avispa (Naranjito, Puerto Rico)